Бу́тов (Бутова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Бутов, Михаил Владимирович (род. 1964) — русский писатель, литературовед и критик, лауреат букеровской премии.
 Бутов, Павел Григорьевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Бутов, Сергей Алексеевич (1923—2013) — вице-адмирал ВМФ СССР, лауреат Государственной премии СССР.
 Бутов, Фёдор Михайлович (1904—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Бутова, Валентина Николаевна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.

См. также 

 
 Бутова Долина
 Бутовский полигон
 Бутовская линия
 Бутовская культура
 Бутовый камень